La Copa de Campeones de Europa 1990-91 fue la edición número 36 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1990 y mayo de 1991, con la participación inicial de 31 equipos, representantes de 30 federaciones nacionales diferentes.

La final, a partido único, tuvo lugar el 29 de mayo de 1991 en el Estadio San Nicola de Bari, en Italia, y en ella se enfrentaron el Olympique de Marsella y el Estrella Roja de Belgrado. El conjunto yugoslavo venció en la tanda de penaltis tras un empate a cero después del tiempo reglamentario y de la prórroga, convirtiéndose así el segundo campeón de Europa del Este. Cabe destacar que el rumano Miodrag Belodedici se convirtió en aquel partido en el tercer jugador en ganar la Copa de Europa con dos equipos distintos, habiéndola logrado ya cinco años antes con el Steaua de Bucarest, así como el primero en conseguirlo habiendo jugado ambas finales. Antes que él lo lograron Saul Malatrasi y Jimmy Rimmer.

En medio de una enorme crisis nacional dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia, el país del que procedía el campeón, y que acabaría por tener un estallido violento en el verano de ese mismo año, el Estrella Roja era un club que contaba en sus filas con jugadores de varias de las repúblicas que constituían el país, y que a raíz de la guerra civil se convertirán, en varios casos, en fichajes rutilantes de varios clubes de Europa Occidental. Fueron los casos del croata Robert Prosinečki, fichado por el Real Madrid CF, el montenegrino Dejan Savicevic, traspasado al AC Milan o el macedonio Ilija Najdoski, que estuvo en las filas del Real Valladolid. 

Fue además la primera edición de la competición libre de la sanción a los equipos ingleses tras la tragedia de Heysel, aunque el campeón inglés, el Liverpool, no pudo disputarla por tener una sanción más larga.

El campeón compitió por el campeonato mundial en la Copa Intercontinental 1991 contra Colo-Colo de Chile, campeón de la Copa Libertadores 1991, título del cual también saldría vencedor.

Rondas siguientes

Cuartos de final

Bayern de Múnich - Porto

Spartak Moscú - Real Madrid

Semifinales

Spartak Moscú - Olympique de Marsella

Bayern Múnich - Estrella Roja

Final

Goleadores 
Los máximos goleadores de la Copa de Campeones de Europa 1990-91 fueron:

Referencias

Notas

Véase también 

 Liga de Campeones de la UEFA

Enlaces externos 
 «XXXVI Copa de Europa 1990/91: FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD (Yugoslavia)» en Cuadernos de Fútbol

</center>

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA